Семёновский переу́лок (до 30 марта 1956 года — Соколи́ная у́лица) — переулок в Восточном административном округе города Москвы на территории района Соколиная Гора.

История 
Переулок получил современное название по примыканию к Малой Семёновской улице. До 30 марта 1956 года назывался «Соколи́ная у́лица» — по существовавшему здесь потешному соколиному двору царя Алексея Михайловича.

Расположение 
Семёновский переулок проходит от Малой Семёновской улицы на юг до продолжения Щербаковской улицы, с востока к нему примыкает Измайловская улица. Нумерация домов начинается от Малой Семёновской улицы.

Транспорт 
C 22 декабря 2015 года движение транспорта по Семёновскому переулку стало односторонним в направлении: от Малой Семёновской улицы в сторону Измайловской улицы.

Трамвай 
 2: от Малой Семёновской улицы до Измайловской улицы.
 34: от Малой Семёновской улицы до Измайловской улицы.

Метро 
 Станция метро «Семёновская» Арбатско-Покровской линии — восточнее переулка, на Семёновской площади.
 Станции метро «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (соединены переходом) — западнее переулка, на Большой Семёновской улице.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Электрозаводская Рязанского направления Московской железной дороги — западнее переулка, на Большой Семёновской улице.

См. также 
 Большая Семёновская улица
 Малая Семёновская улица
 Семёновская набережная
 Семёновская площадь (Москва)
 Улица Семёновский Вал
 Семёновский проезд
 Семёновская (станция метро)

Примечания 

Переулки Москвы